

Pessoas
John Wilmot

Localidades
Wilmot (Arkansas)
Wilmot (Dacota do Sul)
Wilmot (Ohio)

Desambiguação